Mueang Surin (în ) este un district (Amphoe) din provincia Surin, Thailanda, cu o populație de 257.845 de locuitori și o suprafață de 915,1 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 21 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 292 de sate (muban).

Referințe 

Amphoe în provincia Surin